Иавин (; Явин; Ябин) — имя двух ханаанских (ханаанейских) царей города Асор (Хацор).

 Иавин Асорский — во время завоевания евреями Ханаана заключил оборонительный союз против Иисуса Навина ().

 Иавин Асорский — угнетал евреев во времена Судей посредством своего жестокого военачальника Сисары, пока тот не был наголову разбит Деворой с Вараком и убит Иаилью (). Возможно, был назван в честь первого Иавина, который символизировал в глазах последующих поколений былую военную мощь ханаанейцев.

Примечания

Литература 
 

Библейские цари
Персонажи книги Иисуса Навина